V kvalifikaci na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině 5 hrálo 6 národních týmů: Španělsko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Belgie, Estonsko a Arménie. Přímo na Mistrovství světa ve fotbale 2010 postoupilo mužstvo Španělska, Bosna a Hercegovina postoupila do baráže.

  postoupilo na Mistrovství světa ve fotbale 2010.
  se zúčastnila baráže.

Zápasy 
<div id="Spain v Bosnia and Herzegovina">

<div id="Belgium v Estonia">

<div id="Armenia v Turkey">

<div id="Bosnia and Herzegovina v Estonia">

<div id="Spain v Armenia">

<div id="Turkey v Belgium">

<div id="Belgium v Armenia">

<div id="Turkey v Bosnia and Herzegovina">

<div id="Estonia v Spain">

<div id="Bosnia and Herzegovina v Armenia">

<div id="Belgium v Spain">

<div id="Estonia v Turkey">

<div id="Belgium v Bosnia and Herzegovina">

<div id="Armenia v Estonia">

<div id="Spain v Turkey">

<div id="Bosnia and Herzegovina v Belgium">

<div id="Estonia v Armenia">

<div id="Turkey v Spain">

<div id="Armenia v Bosnia and Herzegovina">

<div id="Spain v Belgium">

<div id="Turkey v Estonia">

<div id="Armenia v Belgium">

<div id="Bosnia and Herzegovina v Turkey">

<div id="Spain v Estonia">

<div id="Estonia v Bosnia and Herzegovina">

<div id="Armenia v Spain">

<div id="Belgium v Turkey">

<div id="Bosnia and Herzegovina v Spain">

<div id="Estonia v Belgium">

<div id="Turkey v Armenia">

Nejlepší střelci 

UEFA skupina 5
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009